Storbåda kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storbåda (Brändö, Åland),  (1 ha)
 Storbåda, Korpo, Åboland,

Se även
 Storbådan